al periòdic espanyol contemporani El País;
 al periòdic colombià El País;
 al periòdic republicà espanyol editat a Madrid entre 1887 i 1921 El País;
 al periòdic paraguaià El País;
 al periòdic uruguaià El País;
 al periòdic bolivià de la regió autònoma de Tarija El País;
 al periòdic de Pontevedra editat en 1857 i 1858 El País; 
 al periòdic de Pontevedra editat entre 1932 i 1936 El País; 
També, en futbol uruguaià:

 a la Copa El País;
 a la Recopa El País de Clubs de l'Interior.